Lauren Elder est le nom de plusieurs personnes :
 Lauren Elder (1947- ), artiste américaine
 Lauren Elder (1990- ), artiste américaine